

Glavice – frazione del comune di Bugojno nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina
 Glavice – frazione del comune di Sanski Most nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina

Glavice – frazione della città di Signo nella regione spalatino-dalmata